Тумбс — фамилия и топоним.
 Тумбс, Рой (Иаков; 1887—1970) — предстоятель малочисленной неканонической юрисдикции «Православная Американская Церковь».
 Тумбс, Роберт (1810—1885) — политический деятель Соединенных Штатов Америки и Конфедеративных Штатов Америки.
 Тумбс, Родерик (1954—2015) — канадский рестлер, борец и актёр, известный под именем Родди Пайпер.
 Тумбс — округ штата Джорджия, США.